Der Weitsprung der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2003 wurde am 27. und 29. August 2003 im Stade de France der französischen Stadt Saint-Denis unmittelbar bei Paris ausgetragen.

Weltmeister wurde der US-Amerikaner Dwight Phillips. Wie schon bei den Olympischen Spielen 1996 und den Weltmeisterschaften 1995 gab es Silber für James Beckford aus Jamaika. Bronze ging an den spanischen Vizeweltmeister von 1999 und EM-Dritten von 2002 Yago Lamela.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Windbedingungen 
In den folgenden Ergebnisübersichten sind die Windbedingungen zu den einzelnen Sprüngen benannt. Der erlaubte Grenzwert liegt bei zwei Metern pro Sekunde. Bei stärkerer Windunterstützung wird die Weite für den Wettkampf gewertet, findet jedoch keinen Eingang in Rekord- und Bestenlisten.

In diesem Wettbewerb gab es sowohl in der Qualifikation als auch im Finale keinen einzigen Sprung mit unzulässiger Windunterstützung.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
27. August 2003, 18:35 Uhr

35 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 8,15 m. Zwei Athleten übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den zehn nächstplatzierten Sportlern auf zwölf Springer aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So mussten schließlich 7,97 m für die Finalteilnahme erbracht werden.

Gruppe A

Gruppe B 

In der Qualifikation aus Gruppe B ausgeschiedene Weitspringer:

Finale 
29. August 2003, 20:00 Uhr

Video 
 Paris 2003 Long Jump Women and Men Final auf youtube.com, abgerufen am 9. September 2020

Weblinks 
 9th IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 16. August 2020
 Men Long Jump Athletics IX World Championship 2003 Paris (FRA) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 9. September 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Long Jump, Paris 2003, S. 173f (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 9. September 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Weitsprung der Manner
Leichtathletikwettbewerb in Paris